Видакович () — южнославянская фамилия. Среди носителей:

  (1914–1964) — хорватский композитор.
  (род. 1959) — сербский актёр.
 Видакович, Звездан (род. 1989) — сербский хоккеист.
  (род. 1983) — хорватский футболист.
 Видакович, Милован (1780-1841) — сербский писатель.
  (1924-2002) — хорватский ботаник и дендролог.
  (род. 1985) — сербский футболист.
  (род. 1969) — сербский футболист.